Amerykańska kierowana bomba lotnicza:
 VB-1 Azon
 VB-2 Azon

en:Azon